

Onomastica
Tigrane – nome proprio di persona italiano maschile

Musica
Tigrane – opera lirica di Giuseppe Antonio Paganelli (1733)
Il Tigrane – opera in tre atti di Alessandro Scarlatti (1715)
Il Tigrane – opera lirica di Antonio Vivaldi (1724)

Persone
Tigrane fu il nome di diversi re di Armenia. Tra i più importanti:
Tigrane I – 115-95 a.C.
Tigrane II, detto il Grande – 95-55 a.C.
Tigrane III – 20-12 a.C.
Tigrane IV – 12-1 a.C.
Tigrane V
Tigrane VI – 58-63